Souhrada ist der Familienname folgender Personen:

Eva Souhrada-Kirchmayer (* 1960), österreichische Juristin
Josef Souhrada (1838–1892), tschechischer Priester und Schriftsteller

Siehe auch:
 Franz Suhrada, österreichischer Schauspieler